El Lute:
 El Lute — прозвище, под которым был известен испанский писатель Элеутерио Санчес.
 El Lute — песня из репертуара группы Boney M.